Czerwony Staw (znamená červené pleso) případně Czerwone Stawki je název několika ples v polských Tatrách:

 Czerwony Staw Pańszczycki - pleso v Polsku
 Czerwone Stawki Gąsienicowe - plesa v Polsku
 Niżni Czerwony Stawek - pleso v Polsku
 Wyżni Czerwony Stawek - pleso v Polsku

Související články 
 Červené jezero – více jezer ve východní a jižní Evropě
 Červené jezírko – jezírko u Hromnice v okrese Plzeň-sever
 Červené pleso –  pleso na Slovensku

Hydronyma podle barev